Tallisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallisaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Tallisaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar